Ликсу́рион () — малый город на острове Кефалиния в Греции. Второй по величине населённый пункт после административного центра острова — Аргостолиона. Административный центр одноимённой общины (дима) в периферийной единице Кефалиния в периферии Ионические острова. Население 3752 жителя по переписи 2011 года.

Сообщается с Аргостолионом регулярной паромной переправой (расстояние 3 морских мили; расстояние по шоссе, в обход залива Аргостолион 35 километров). Ликсурион располагается недалеко от античного города Па́ле (). В 1953 году был почти полностью разрушен землетрясением и заново отстроен. К югу и западу от Ликсурион располагаются популярные пляжи Кси, Петани и другие.

Достопримечательности 
 Библиотека Яковатоса (библиотека и музей)
 Памятник Ласкоратоса
 Кипурия (монастырь)

Сообщество Ликсурион 
В общинное сообщество Ликсурион входят семь населённых пунктов. Население 4301 житель по переписи 2011 года. Площадь 12,527 квадратного километра.

Население

Известные уроженцы и жители 
 Авлихос, Георгиос (1842—1909) — художник.
 Бонанос, Георгиос (1863—1939) — скульптор.
 Евангелатос, Антиохос (1903—1981) — композитор и дирижёр.
 Ласкаратос, Андреас (1811—1901) — писатель-сатирик.
 Маринатос, Спиридон (1901—1974) — археолог.
 Илия Минятий (1669—1714) — епископ.
 Паисий (Аравантинос) (род. 1944) — митрополит Леросский.

Примечания 

 
Города Греции